Osoby o tym nazwisku:
 Francesco Savino – rzymskokatolicki biskup
 Jorge Liberato Urosa Savino – rzymskokatolicki biskup

Osoby o tym imieniu:
 Savino Guglielmetti – gimnastyk włoski, olimpijczyk
 Savino Pezzotta – włoski polityk i działacz związkowy